Рудничне — назва селищ і місцевостей в Росії та Україні.

 Рудничне — селище в Україні, Криворізький район, Дніпропетровська область.
 Рудничне — місцевість у Кривому Розі, колишнє селище, Криворізька міська рада, Дніпропетровська область.
 Рудничне — селище в Росії, Саткинський район, Челябінська область.

Див. також 
 Руднична
 Рудничний